FC Irtysh Pavlodar é uma equipe Cazaque de futebol com sede na cidade de Pavlodar. Disputa a primeira divisão do Cazaquistão (é o atual Vice-Campeão).

Seus jogos são mandados no Central Stadium, que possui capacidade para 15.000 espectadores.

Títulos 
 5 Kazakhstan Premier League (1993, 1997, 1999, 2002, 2003)
 1 Copa do Cazaquistão (1998)

Ligações externas